Chevrolet Nova (1967) – samochód osobowy produkowany w latach 1967–1979.
 Chevrolet Nova (1984) – samochód osobowy produkowany w latach 1984–1988.